

Codici 
 MID – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Lic. Manuel Crecencio Rejon International di Mérida (Messico)
 mid – codice ISO 639-3 della lingua mandaica
 MID – vecchio codice ISO 3166-1 alpha-3 dell'Atollo Midway (ora UMI)

Informatica 
 MID – estensione file audio MIDI
 MID – Mobile Internet Device

Religione 
 M.Id. – Istituto Id di Cristo Redentore

Altro 
 MID – abbreviazione aeronautica di Mid-point – Punto metà pista
 MID – Abbreviazioni Direttive Europee di Measuring Instruments Directive – Direttiva Europea 2004/22/EC